Adriaen Hanneman, 17e-eeuws Nederlands schilder en tekenaar behorend tot de Hollandse School
 Jeff Hanneman (1964-2013), gitarist van de Amerikaanse thrashmetalband Slayer